HSV Rot-Weiß Berlin, een Berlijnse voetbalclub uit Hohenschönhausen.
 NFC Rot-Weiß Berlin, een Berlijnse voetbalclub uit Neukölln